Il singolare del South Australian Open gennaio 1982 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Rod Frawley ha battuto in finale Lloyd Bourne 2-6, 6-3, 6-2.

Teste di serie 

 Mark Edmondson (secondo turno)
 Kim Warwick (quarti di finale)
 Chris Lewis (primo turno)
 Tim Mayotte (quarti di finale)

 John Fitzgerald (primo turno)
 Tim Wilkison (primo turno)
 Steve Krulevitz (semifinali)
 Rod Frawley (campione)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

South Australian Open 1982